Граменицкий — фамилия.

Известные представители:
 Граменицкий, Владимир Николаевич (1905—1983) — советский инженер, учёный-метролог.
 Граменицкий, Даниил Сергеевич (1887—?) — русский, советский археолог, историк.
 Граменицкий, Михаил Иванович (1882—1942) — русский, советский фармаколог, доктор медицинских наук, профессор.
 Граменицкий, Сергей Михайлович (1859—1919) — русский ориенталист, педагог и общественный деятель.